Los toros puede referirse a:

 La enciclopedia taurina Los toros, conocida popularmente por El Cossío.
 El programa de radio «Los toros», de Manuel Molés.